Мошон может относиться к следующим топонимам:

 Мошон — город на северо-западе Венгрии, с 1939 г. — часть города Мошонмадьяровар
 Мошон — комитат в составе Венгерского королевства